Stanfield kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Stanfield, Norfolk, ort i England,

USA 

 Stanfield (ort i USA, North Carolina), Stanly County, 
 Stanfield (ort i USA, Arizona), Pinal County, 
 Stanfield (ort i USA, Oregon), Umatilla County, 

Robotskapade USAförgreningar